Union Bank steht für folgende Banken:

 Union Bank (Wien)  
 Union Bank AG, Vaduz, Liechtenstein
 Union Bank of Switzerland, Schweiz, siehe UBS
 Union Bank (Tallahassee), Texas, Vereinigte Staaten
 Union Bank N.A., Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Union Bank & Trust Company, Nebraska, Vereinigte Staaten
 Union Bank of Australia, Australien
 Union Bank of Hong Kong, Hongkong
 Union Bank of India, Indien
 Union Bank of Israel, Israel
 Union Bank of Halifax, Kanada
 Union Bank of Norway, Norwegen, der lokale Name war bis 1999 Sparebanken NOR, danach bis 2011 Gjensidige NOR, siehe DNB ASA
 Union Bank (Pakistan), Pakistan
 Union Bank of the Philippines, Philippinen

Union-Bank steht für:
 Deutsche Union-Bank AG, Großbank in Berlin, 1871 gegründet, 1876 von der Deutschen Bank übernommen
 Union-Bank, Privatbank mit Sitz in Flensburg, Deutschland
 Böhmische Union Bank
 Union-Bank (Spratly-Inseln), Atoll der Spratly-Inseln